La detentrice May Sutton non ha partecipato al torneo.

Elizabeth Moore ha battuto in finale Helen Homans 6-4, 5-7, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1905